Název Dolinský potok má více vodních toků:

 Dolinský potok (přítok Hornádu) – levostranný přítok Hornádu na Slovensku v okresech Prešov a Gelnica
 Dolinský potok (přítok Liboce) – levostranný přítok Liboce v okrese Karlovy Vary
 Dolinský potok (přítok Obradznovského potoka) – pravostranný přítok Obradznovského potoka na Slovensku v okresech Skalica a Senica
 Dolinský potok (přítok Slané) – pravostranný přítok Slané na Slovensku v okrese Rožňava
 Dolinský potok (přítok Svatavy) – pravostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov
 Dolinský potok (přítok Uličky) – pravostranný přítok Uličky na Slovensku v okrese Snina
 Dolinský potok (přítok Žitavy) – levostranný přítok Žitavy na Slovensku v okrese Nové Zámky